Höchstetten ist der Name folgender Ortschaften:

 Höchstetten BE (bis 1902 Höchstetten (Burgdorf)), Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
 Grosshöchstetten (bis 1896 Höchstetten (Konolfingen) genannt), Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
 Höchstetten (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern, Deutschland

Siehe auch:
 Hochstetten
 Hochstätten
 Hochstädten